Messter Film — германская кинокомпания эпохи немого кино.

Основана в конце 1890-х гг. одним из пионеров немецкой киноиндустрии Оскаром Месстером, уже владевшим на тот момент сетью кинотеатров. Ему удалось добиться значительного успеха на рынке кинопродукции, отчасти, и по причине ограничений, налагавшихся в Германии на иностранные фильмы в годы Первой мировой войны.

Компания выпускала не только собственную кинохронику («Messter-Woche»), но также и внесла вклад в развитие художественных фильмов, постепенно отходя от их короткометражного формата, бывшего типичным для тех лет.

Так в 1910 году Ада фон Мальтцан опубликовала роман «Герда Геровиус», а с 1912 по 1913 год она написала сценарий одноименного немецкого немого фильма, снятого берлинской компанией «Messter Film». Вполне невинный по нынешним временам фильм, в котором снялась актриса  и был снят режиссёром Хансом Оберлендером, был настолько зацепил цензуру, что постановлением полиции в Берлине и Мюнхене, в соответствии с местными пуританскими законами, он был разрешён к показу только для взрослым.

В 1917 году «Messter Film» стала частью студии «Universum Film AG» (UFA), конгломерата, в который вошли многие другие ведущие немецкие кинокомпании.

Примечания

Литература 
 Bergfelder, Tim & Bock, Hans-Michael. The Concise Cinegraph: Encyclopedia of German. Berghahn Books, 2009.
 Hardt, Ursula. From Caligari to California: Erich Pommer's Life in the International Film Wars. Berghahn Books, 1996.
 Prawer, S.S. Between Two Worlds: The Jewish Presence in German and Austrian Film, 1910-1933''. Berghahn Books, 2005.

Ссылки 
 Фильмография студии Messter Film на сайте IMDB.

Компании по алфавиту
Кинокомпании Германии
Кинокомпании по алфавиту